Solmsen ist der Familienname folgender Personen:

Felix Solmsen (1865–1911), deutscher Indogermanist und Epigraphiker
Friedrich Solmsen (1904–1989), deutscher klassischer Philologe

Siehe auch:
Solmssen